over – część meczu krykietowego
 Over – dzielnica gminy Seevetal, w powiecie Harburg, w kraju związkowym Dolna Saksonia
W Wielkiej Brytanii:
 Over – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Over – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Over (South Gloucestershire) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Over (Tewkesbury) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)